Wisielakówka – polana w Gorcach
 Wisielakówka – szczyt w Gorcach
 Wisielakówka – szczyt w Pieninach